Otto Rieth ist der Name folgender Personen:

* Otto Rieth (Architekt) (1858–1911), deutscher Architekt, Maler und Bildhauer 
 Otto Rieth (Philologe) (1900–1944), deutscher Klassischer Philologe